„Das Wohl temperierte Clavier oder Praeludia, und Fugen durch alle Tone und Semitonia …" (A jól hangolt zongora, avagy prelúdium és fúgák minden hangról és félhangról) – áll a Wohltemperiertes Klavier címlapján, melynek szerzője: Johann Sebastian Bach.

Az első rész, a BWV 846–869 1722 környékén készült Köthenben; míg a Bach műjegyzékszámban 870–893 között elhelyezkedő második rész húsz évvel később, 1744 körül Lipcsében.

Bach a művet egyértelműen oktatásra szánta. Manapság zongorán vagy csembalón adják elő.

A cím gyakorlatilag mindent elárul: mind a 12 törzshangra ír két kis darabot, egyet dúrban, egyet mollban. A cím ezen kívül azt is jelöli, hogy a mű kiállt a Jóltemperált hangolás mellett, amivel mindegyik hangnemben viszonylag tisztán lehetett játszani, szabad kezet adva ezáltal a komponistának egy művön belül az addiginál sokkal szabadabb modulációra. Bach ezen kívül azt is prezentálta, hogy mindegyik hangnemnek más jellege van.

A műben egy-két darab a Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach-ból lett „újrahasznosítva”, ami 11 prelúdiumot tartalmaz.

Természetesen ebben a műben is megtalálhatjuk a Bachra jellemző vonásokat: mint például kontrapunktikus szerkesztés, polifónia stb.

A mű felépítése, egyes darabjai és azok jellemzői

Külső hivatkozások 

   Bach Wohltemperiertes Klavier-ja a classiccat.com-on
 Wohltemperiertes Klavier prelúdium és fúgák, fúgák - Korevaar (Zongora), Goeth (Orgona), Parmentier (Csembaló)
 Wohltemperiertes Klavier: Tim Smith / David Korevaar

Bach művei